Max Silberschmidt ist der Name folgender Personen:

*Max Silberschmidt (Jurist) (1853–1932), deutscher Jurist
Max Silberschmidt (Historiker) (1899–1989), Schweizer Historiker